French Dressing (1927), een film van Allan Dwan
French Dressing (1964), een film van Ken Russell